Wecker – małe miasteczko we wschodnim Luksemburgu, w gminie Biwer. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwały 624 osoby.

Miasta w Luksemburgu